Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)
  SS de grenadiers Nibelungen

France 
  d'infanterie (France)

Japon 
  de l'armée impériale japonaise

Pologne 
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-Uni 

 38e division d'infanterie (Welsh)

Homonymie d'unités militaires